Fenninger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Fenninger (1941–2013), österreichischer Paläontologe
 Christoph Fenninger (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Erich Fenninger (* 1963), österreichischer Manager und Arbeitgeberfunktionär
 Anna Veith (vor ihrer Heirat Anna Fenninger, * 1989), österreichische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Pfenninger